Chantal N'Guten est une coureuse cycliste française.

Carrière sportive 
Chantal N'Guten remporte les championnats de France de cyclisme sur route en 1968 à Port-de-Bouc, devant Jacky Barbedette.

Références

Liens externes 

Coureuse cycliste française
Championne de France de cyclisme sur route